OO steht als Abkürzung für:
 Objektorientierung in der Softwareentwicklung
 Oman nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Belgien

Oo steht für:
 Oô, Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich
 ʻŌʻō, der hawaiische Name der Krausschwänze
 Zaw Zaw Oo (* 1989), burmesischer Fußballspieler

oo bzw. ⚭ ist das genealogische Zeichen für Ehe

OÖ bzw. Oö steht für Oberösterreich

Die Abkürzung o. O. (mit Leerzeichen) steht:
 im Rechtswesen für ohne Obligo
 im Buchwesen bei den Literaturangaben für ohne Ort/ohne Ortsangabe

Siehe auch:

 O&O (Begriffsklärung)
 00 (Null-Null; Begriffsklärung)
 Unendlichkeit (∞)

OO